Дорст (нем. Dorst)

 Дорст — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Бёрде в составе коммуны Кальфёрде.

Фамилия
Известные носители:

  (1914—1990) — немецкий педагог.
 Дорст, Жан (1924—2001) — французский орнитолог.
  (род. 1939) — немецкий сценарист.
  (1925—2017) — германский драматург.
 Дорст, Х. (нидерл. H. Dorst; ?, Голландская Ост-Индия — ?) — индонезийский футболист, защитник.